Az 1938-as Tour de France volt a 32. francia körverseny. 1938. július 5. és július 31. között rendezték. Nyolc ország kerékpárosai indultak a versenyen, Belgium, Franciaország, Olaszország és Németország teljes csapattal, Luxemburg, Svájc, Spanyolország és Hollandia vegyes csapatot alkotott, a francia utánpótlás Kadétok nevű csapata és egy Bleuets nevű francia együttes. Többször is változott a vezető személye, Jean Majerus, André Leducq, Félicien Vervaecke állt az élen előbb, majd a 14. szakaszon győztes Gino Bartali vette át a sárga trikót és nyerte a versenyt. A tizenkét hegyi befutóból kilencet nyert Bartali és elnyerte a hegyek királya címet is. A párizsi befutót Antonin Magne és André Leducq együtt nyerte meg, ezzel Leducq 25. szakaszgyőzelmével állított fel Tour de France csúcsot.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 

Tour
Tour de France